Molekulska formula -{C20H26O3}- se može odnositi na:

 Estradiol acetat
 Kahveol